Гизони:

 Гизони — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Гизони — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.